Pomnik Jana Kochanowskiego w Czarnolesie
 Pomnik Jana Kochanowskiego w Krakowie – Osiedle Złotego Wieku
 Pomnik Jana Kochanowskiego w Lublinie
 Pomnik Jana Kochanowskiego w Poznaniu
 Pomnik Jana Kochanowskiego w Radomiu
 Pomnik Jana Kochanowskiego w Rzeszowie
 Pomnik Jana Kochanowskiego w Sycynie
 Pomnik Jana Kochanowskiego w Zwoleniu

Przypisy